Das ATP Challenger Guangzhou 2011 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. März 2011 in Guangzhou stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Guangzhou